Грая́н-е-л'Опіта́ль, Ґраян-е-л'Опіталь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на південний захід від Парижа, 80 км на північний захід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 594 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1231,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт
 Граян-е-л'Опіталь на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Граян-е-л'Опіталь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда